Праберберский — реконструируемый праязык, предок современных берберских языков. Праберберский является афразийским языком, и его потомки, берберские языки, родственны египетскому языку, кушитским, семитским, чадским и омотским языкам.

История 
В праберберском присутствуют черты, которые чётко отделяют его от других афразийских языков, но современные берберские языки относительно гомогенны, если учесть, что отделение от других известных афразийских языков произошло довольно давно, порядка 10-9 тысячелетий до н. э., согласно глоттохронологическим подсчётам, существование праберберского можно датировать самое позднее 3000 до н. э. Луали и Филиппсон предполагают (на основе реконструкции животноводческой лексики) существование стадии праберберский-1 (около 7000 до н. э.) и стадии праберберский-2 — прямого предка современных берберских языков.

В третьем тысячелетии до н. э. носители праберберского языка распространились в ареале от центральной Северной Африки до Египта. В первом тысячелетии до н. э. туареги заселяют центральную Сахару, обладая к тому времени верблюдами (в прошлом северные части Сахары были более населёнными, чем сейчас).

Тот факт, что для праберберского языка реконструируются названия всех основных видов домашних жвачных животных, кроме верблюда, заставляет предположить, что носители праберберского языка были скотоводами.

Фонология

Гласные 
К. Прассе и М. Коссманн реконструируют три кратких (/a/, /i/, /u/) и четыре долгих гласных (/aa/, /ii/, /uu/ и /ee/). Их рефлексы в современных берберских языках отражены в следующей таблице:

В тамашеке и гхадамесском языке есть и звук /o/, который, видимо, развился из /u/ по гармонии гласных в тамашеке и из *aʔ в гхадамесском.

Аллати реконструирует /a/ /i/ /u/ /e/ и /o/. А. Милитарёв реконструирует гласные /a/, /i/, /u/ .

Согласные 
М. Коссманн реконструирует для праберберского следующие согласные:

Примечания

Bibliography 

 

Праязыки
Берберские языки